Bashneft é uma companhia petrolífera sediada em Ufa, Rússia.

História 
A companhia foi estabelecida em 1946.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Rússia

Ligações externas

Empresas da Rússia
Empresas estatais da Rússia